
Molekulska formula -{C5H5N5O}- se može odnositi na:

 Guanin
 Izoguanin